Eternal Father, Strong to Save è un inno associato alla Royal Navy, alla Marina degli Stati Uniti e agli United States Marine Corps. Di conseguenza, è spesso conosciuto come il Royal Navy Hymn (Inno della Marina Reale) o United States Navy Hymn Inno della Marina degli Stati Uniti (The Hymn Navy). Talvolta è conosciuto dall'ultima riga del suo primo versetto, "For Those in Peril on the Sea".

Storia:

L'inno originale è stato scritto da William Whiting di Winchester, in Inghilterra, nel 1860. È stato originariamente concepito come una poesia per un suo allievo, che stava per recarsi negli Stati Uniti. Nel 1861, John B. Dykes, un pastore anglicano, compose il brano "Melita" per questo inno. "Melita" è un termine arcaico per Malta, un antico popolo marinaro e il sito di un naufragio che coinvolge l'apostolo Paolo menzionato negli Atti degli Apostoli (capitoli 27-28).

Testo:

le parole originali sono:

Eternal Father, strong to save,
Whose arm hath bound the restless wave,
Who bidd'st the mighty ocean deep
Its own appointed limits keep;
Oh, hear us when we cry to Thee,
For those in peril on the sea!

O Christ! Whose voice the waters heard
And hushed their raging at Thy word,
Who walkedst on the foaming deep,
And calm amidst its rage didst sleep;
Oh, hear us when we cry to Thee,
For those in peril on the sea!

Most Holy Spirit! Who didst brood
Upon the chaos dark and rude,
And bid its angry tumult cease,
And give, for wild confusion, peace;
Oh, hear us when we cry to Thee,
For those in peril on the sea!

O Trinity of love and power!
Our brethren shield in danger's hour;
From rock and tempest, fire and foe,
Protect them wheresoe'er they go;
Thus evermore shall rise to Thee
Glad hymns of praise from land and sea.

O Trinity of love and power!
Our brethren shield in danger's hour;
From rock and tempest, fire and foe,
Protect them wheresoe'er they go;
Thus evermore shall rise to Thee
Glad hymns of praise from land and sea.

Alcuni versi sono stati modificati in inni moderni per vari motivi.
Il primo verso si riferisce al Dio Padre che vieta le acque per inondare la terra, come descritto nel Salmo 104. La seconda strofa si riferisce a miracoli di Gesù 'di calmare una tempesta e camminare sulle acque del Mar di Galilea. I riferimenti terza strofa dello Spirito Santo ruolo nella creazione della terra nel Libro della Genesi, mentre il verso finale è un riferimento al Salmo 107.

Versione dell'US Episcopal Church:
Nel 1940, la Chiesa Episcopale degli Stati Uniti alterati tre versi dell'inno di includere lo spostamento del terreno nella seconda strofa (riferimento Salmo 50) e in aria nella terza strofa (di nuovo riferimento Genesis). Il Hymnal 1982, che è  in uso dalla maggior parte delle congregazioni episcopali negli Stati Uniti, ha ulteriormente rivisto questa versione (come Inno # 579), con apertura linea "Padre onnipotente, forte per salvare ..." aggiungendo la parola "spazio" al verso finale, in modo che finisca "lode Glad dallo spazio, aria, terra e mare" (perché nel 1982 i viaggi nello spazio è una realtà), la Hymnal ha anche una più tradizionale versione solo acqua (come Inno # 608), con apertura linea "Eterno Padre, forte per salvare ..."
La versione del 1940 - che incorpora mare, terra e aria (ma non lo spazio) - è la seguente:

SEALS
Eternal Father, faithful friend,
Be swift to answer those we send
In brotherhood and urgent trust
On hidden missions dangerous
O hear us when we cry to Thee
For Seals in air, on land, and sea.

Aviation (1943)
Lord, guard and guide the men who fly,
Through the great spaces of the sky;
Be with them traversing the air,
In darkening storms or sunshine fair.
O God, protect the men who fly,
Through lonely ways beneath the sky.

Aviation (variazione)
Lord, guard and guide the men who fly
Through the great spaces in the sky,
Be with them always in the air,
In dark'ning storms or sunlight fair.
O, Hear us when we lift our prayer,
For those in peril in the air.

Marines
Eternal Father, grant, we pray
To all Marines, both night and day
The courage, honor, strength, and skill
Their land to serve, thy law fulfill
Be thou the shield forevermore
From every peril to the Corps.
-J.E. Seim, 1966

Seabees
Lord, stand beside the men who build
And give them courage, strength, and skill
O grant them peace of heart and mind
And comfort loved ones left behind.
Lord, hear our prayer for all Seabees
Where'er they be on land or sea
-R.J. Dietrich, 1960

Submariners
Lord God, our power evermore
Who arm doth reach the ocean floor
Dive with our men beneath the sea
Traverse the depths protectively
O hear us when we pray, and keep
them safe from peril in the deep
-David B. Miller, 1965

Navy Nurses
O God, protect the women who,
in service, faith in thee renew;
O guide devoted hands of skill
And bless their work within thy will;
Inspire their lives that they may be
Examples fair on land and sea.
Lines 1-4, Merle E. Strickland, 1972,
and adapted by James D. Shannon, 1973.
Lines 5-6, Beatrice M. Truitt, 1948

Ship's Dedication
O Father, King of earth and sea,
We dedicate this ship to thee.
In faith we send her on her way;
In faith to thee we humbly pray:
O hear from heaven our sailor's cry
And watch and guard her from on high!

Ship's Decommissioning
And when at length her course is run,
Her work for home and country done,
Of all the souls that in her sailed
Let not one life in thee have failed;
But hear from heaven our sailor's cry,
And grant eternal life on high!

Arctic Exploration
Creator, Father, who dost show
Thy splendor in the ice and snow,
Bless those who toil in summer light
And through the cold Antarctic night,
As they thy frozen wonders learn;
Bless those who wait for their return.
-L.E. Vogel, 1965

Coast Guard
Eternal Father, Lord of hosts,
Watch o'er the men who guard our coasts.
Protect them from the raging seas
And give them light and life and peace.
Grant them from thy great throne above
The shield and shelter of thy love.
-Author and date unknown.

Astronauts
Eternal Father, King of birth,
Who didst create the heaven and earth,
And bid the planets and the sun
Their own appointed orbits run;
O hear us when we seek thy grace
For those who soar through outer space.
-J.E. Volonte, 1961

Doctors
Creator, Father, who first breathed
In us the life that we received,
By power of Thy breath restore
The ill, and men with wounds of war.
Bless those who give their healing care,
That life and laughter all may share.
-Galen H. Meyer, 1969
Adapted by James D. Shannon, 1970

Military Families
God, who dost still the restless foam,
Protect the ones we love at home.
Provide that they should always be
By thine own grace both safe and free.
O Father, hear us when we pray
For those we love so far away.
-Hugh Taylor, date unknown

Naval (Generale)
Lord, guard and guide the men who fly
And those who on the ocean ply;
Be with our troops upon the land,
And all who for their country stand:
Be with these guardians day and night
And may their trust be in they might.
-author unknown, about 1955

The Airborne Hymn (Generale)
Eternal Father, strong to save,
Whose arm hath bound the restless wave
Who bid'st the mighty ocean deep
Its own appointed limits keep,
O hear us when we cry to Thee
For those in peril on the sea.

O Spirit Whom the Father sent
To spread abroad the firmament,
O Wind of Heaven, by Thy might
Save all who dare in Airborne flight
And keep them by Thy watchful care
They drop to battle from the air!

Lord, guard and guide all them who fly
And those who on the ocean ply;
Be with our troops upon the land
And all for who their country stand:
Be with these guardians day and night
Do keep them ever in Thy sight.

O Gracious God of love and power!
Our brethren shield in danger's hour;
From rock and tempest, fire and foe,
Protect them whereso'er they go.
Thus fore'ermore shall rise to Thee,
Glad praise from air, and land and sea.

Veterani risalenti alla Seconda Guerra Mondiale cantano "Armed Forces Hymn" presso i servizi della Chiesa negli Stati Uniti e all'estero. L'inno era una versione modificata dell'originale inno Navy "Padre Eterno forte da salvare". Con i suoi splendidi versi significativi e forte appello per la protezione, evocava una forte risposta emotiva da quelli cantare l'inno. Mentre si prepara un servizio funebre per il suo amico, il colonnello Delbert Townsend, un paracadutista pluridecorato, il colonnello John Kormann resi conto che ci sono stati ulteriori adattamenti per l'inno di base. Oltre alla Marina, c'erano versi ora per l'esercito, l'Air Force, i Marines, la Guardia Costiera, gli astronauti, Seabees, infermieri, SEALS, ecc Costernato che ha trovato nessuna parola di "Padre Eterno" per la "Airborne ", Kormann, ex presidente dell'Associazione 17ª Divisione Airborne, ha proceduto a cambiare un verso e aggiungere alcune parole. A una riunione di veterani Airborne in Lancaster, PA, il 7 marzo 2010, il colonnello Kormann formalmente proposto che la seconda strofa dell'inno, come modificato (di seguito), saranno adottati ed inclusi in "Padre Eterno", da cantare, come del caso, presso i servizi per i veterani Airborne. È così stato scritto l'"Inno Airborne".

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Inni